Села:
 Красів — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Красів — Львівська область, Стрийський район

Див. також 
 Красіїв